Allendale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Allendale Township (Michigan)
 Allendale Township (North Carolina)
 Allendale Township (North Dakota)